W Czechach
 Vilémovice – miejscowość i gmina w kraju południowomorawskim, w powiecie Blansko
 Vilémovice – miejscowość i gmina w kraju Wysoczyna, w powiecie Havlíčkův Brod
 Vilémovice – przystanek kolejowy w miejscowości Vilémovice, w kraju Wysoczyna